hrabstwo Cleburne (ang. Cleburne County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Cleburne (ang. Cleburne County) w USA, w stanie Arkansas